Jacob van Heemskerck – nazwa noszona przez kilka okrętów Koninklijke Marine, na cześć admirała Jacoba van Heemskercka:
 „Jacob van Heemskerck” – pancernik obrony wybrzeża z początku XX wieku
 „Jacob van Heemskerck” – krążownik przeciwlotniczy typu Tromp z okresu II wojny światowej, w służbie 1940-1951
 „Jacob van Heemskerck” (F812) – fregata rakietowa typu Jacob van Heemskerck z lat 80. XX wieku, w służbie w latach 1986-2005, sprzedany Chile, gdzie służy jako „Almirante Latorre” od 2005 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy holenderskich okrętów